

Toponyme 
 Japon
Au Japon, Tōkai peut désigner :
 La région de Tōkai dans le Chūbu.
 La ville de Tōkai au cœur de cette région, dans la préfecture d'Aichi
 Le village de Tōkai dans la préfecture d'Ibaraki, où l'on trouve la centrale nucléaire de Tōkai
 Plusieurs dizaines de grandes entreprises ou marques Japonaises originaires généralement de la région du Tōkai, entre autres :
 Tōkai Rika, un équipementier automobile,
 Tōkai Gakki Co., Ltd, un fabricant de guitares.

 Afrique du Sud
 Tokai, un quartier résidentiel dans la banlieue sud-est de la ville du Cap

Paronyme 
Tokay désigne un vin hongrois. Avant 2007, il désignait aussi un vin d'Alsace, le Pinot-gris d'Alsace, et le cépage éponyme, le pinot gris.